Lista przedstawia państwa uczestniczące w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1896-2008. Na igrzyskach w Pekinie wzięły udział 204 narodowe reprezentacje. W pierwszych igrzyskach olimpijskich w 1896 w Atenach roku wzięły udział reprezentacje Australii, Austrii, Danii, Francji, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Do Igrzysk Olimpijskich w Londynie (2012) wszystkie z 204 Krajowych Komitetów Olimpijskich partycypowały (wysłały co najmniej jednego zawodnika/sportowca) w przynajmniej jednych nowożytnych igrzyskach olimpijskich, dodatkowo atleci z Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, i Szwajcarii brali udział we wszystkich 25 nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich.

Historia 

Z każdymi następnymi igrzyskami państw uczestniczących przybywało. Związane to było z rozpadem niektórych państw:
 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – po rozpadzie tego kraju do igrzysk dołączyło 15 państw
 Czechosłowacja – obecnie Czechy i Słowacja
 NRD i RFN – obecnie Niemcy
 Jugosławia – po rozpadzie tego kraju do igrzysk dołączyło 6 państw
 Serbia i Czarnogóra – obecnie Serbia i Czarnogóra

Historia dołączania państw do letnich igrzysk

Tabela

Legenda

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z 

!